Davisov pokal 1990 je bil devetinsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 21.-23. september

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Azijski in Oceanijski del

Skupina II

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Afriški del

Evropski del

1990 v športu
1990